Катандзаро — итальянский топоним. Может означать:

 Катандзаро — город в Италии.
 Катандзаро — провинция в Италии.
 Катандзаро — итальянский футбольный клуб из одноимённого города.
 Катандзаро, Кейси (род. 1990) — американская женщина-рестлер и гимнастка.